Cratere Galilaei – cratere lunare
 Cratere Galilaei – cratere su Marte